Miejscowości w USA:

 Whitestown – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Boone
 Whitestown – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Whitestown – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon

Gminy w USA:

 Whitestown (ang. Whitestown Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Whitestown (ang. Whitestown Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon